Yamashiro – antica provincia del Giappone
 Yamashiro – corazzata della Marina imperiale giapponese